Breno puede referirse a:
 Breno, municipio de Italia.
 Breno, comandante de los galos en la batalla de Alia.
 Breno, uno de los líderes del ejército galo que invadió Macedonia y derrotó a los griegos en el paso de las Termópilas.

Además, puede hacer referencia a:
 Breno Vinícius Rodrigues Borges, futbolista brasileño.